Кищенков Иван Михайлович (, д. Ширяево, Ярославская губерния — 13 февраля 1964, Ростов) — русский советский поэт и писатель, резчик по дереву.

Биография 
Родился в семье потомственных резчиков по дереву Кищенковых. Обучаясь в школе увлекся литературой, стал писать стихи. В 1902 году при поддержке губернатора Ярославской губернии Б. В. Штюрмера был издан сборник стихов. Послал свои стихи Л. Н. Толстому и получил от него ответное письмо 07.09.1903 г. По совету Л. Н. Толстого стал писать прозу. В 1952 году вышла автобиографическая книга «Семья. Картины старой деревни».
Как резчик по дереву выполнил работы которые хранятся в музее-заповеднике Ростовского кремля. В 1913 году изготовил резное блюдо, которое было вручено царю Николаю II ко дню 300-летия дома Романовых от имени Ростовского земства.

Семья 
Отец Кищенков Михаил Андреевич — резчик по дереву.

Жена Кищенкова Аграфена Никифоровна (1877—1949). Дети:
 Кищенков Леонид Иванович (1902—1975) — художник (ВХУТЕМАС, ОСТ),
 Кищенко Александр Иванович (1908—1941) — журналист,
 Кищенков Виктор Иванович (1913—1941) — фотограф,
 Кищенко Михаил Иванович (1917—2001) — инженер ж.д. МИИТ.

Издания 
 Кищенков Иван. Стихотворения Ивана Кищенкова, крестьянина деревни Ширяева, Ростовского уезда, Ярославской губернии, 1895—1901. — Ярославль: Тип. Губерн. правления, 1902.
 Кищенков И. М. Семья. Картины старой деревни. — Ярославское обл. гос. изд-во, 1952.

Литература 
 Лев Толстой. Полное Собрание сочинений. Письма. Том 73. — , 1954. — С. 180—181.
 Глава 5: Лев Толстой и крестьянский писатель И. М. Кищенков // Астафьев А. В. Лев Толстой и его современники. — Верхне-Волжское изд-во, 1967.

Ссылки 
 Брюханова Е. В. Династия Ростовских резчиков Кищенковых. 1996 г. Музей-заповедник Ростовский кремль 
 Митрофанов А. Г. Художники-ремесленники 2003 г. 
 Девиков Е. И. Рассказ «Игрушка» 2004 г.